Artus Quellinus kan avse:

 Artus Quellinus den äldre (1609–1668), flamländsk skulptör
 Artus Quellinus den yngre (1625–1670), flamländsk skulptör, kusin till Artus Quellinus den äldre
 Artus Quellinus III (1653–1686), flamländsk skulptör, son till Artus Quellinus den yngre